Chahui puede referirse a:
Chahui, ave también conocida como «buen padre» en el Perú.
Chahui, insecto comestible del orden Coleoptera (escarabajos).